Хмелита:

 Хмелита — село в Смоленской области.
 Хмелита — музей-заповедник А. С. Грибоедова в Смоленской области.